Complete Music Video Collection е обширен видео албум (издаден в DVD и UMD формати) от американската пънк рок група Офспринг.

Видео клипове 
 Всички песни с коментар, с изключение на Can't Repeat.
 Come Out And Play (Keep 'Em Separated) 3:16
 Self Esteem 4:26
 Gotta Get Away 4:12
 All I Want 1:57
 Gone Away 4:31
 The Meaning Of Life 2:58
 I Choose 4:02
 Pretty Fly (For A White Guy) 3:14
 Why Don't You Get A Job? 3:13
 The Kids Aren't Alright 3:00
 She's Got Issues 3:49
 Original Prankster 3:41
 Want You Bad 3:24
 Defy You 3:48
 Hit That 3:01
 (Can't Get My) Head Around You 2:14
 Can't Repeat 3:25

Бонус видеа 
 Da Hui 2:50
 Cool To Hate 2:59
 Self Esteem (Live In House Of Blues 1998) 3:58
 All I Want (Live In House Of Blues 1998) 1:53
 Pretty Fly (For A White Guy) (Live In House Of Blues 1998) 3:00
 Why Don't You Get A Job? (Live In House Of Blues 1998) 2:56
 Long Way Home (MTV's Smash To Splinter Live) 2:25
 Hit That (MTV's Smash To Splinter Live) 2:52
 Gotta Get Away (MTV's Smash To Splinter Live) 3:34
 The Worst Hangover Ever (MTV's Smash To Splinter Live) 3:13
 Come Out And Play (Keep 'Em Separated) (MTV's Smash To Splinter Live) 3:49
 (Can't Get My) Head Around You (MTV's Smash To Splinter Live) 2:04
 The Kids Aren't Alright (MTV's Smash To Splinter Live) 3:08

Външни препратки 
 Офспринг Сайт
 Complete Music Video Collection в Rotten Tomatoes
 Complete Music Video Collection в AllMovie
 Complete Music Video Collection в AllMusic
 Complete Music Video Collection в IMDB
 Офспринг 1983 Видео
 Complete Music Video Collection в RateYourMusic
 Complete Music Video Collection в CD Universe
 Complete Music Video Collection в Discogs
 Complete Music Video Collection в SputnikMusic
 Complete Music Video Collection в Amazon
 Complete Music Video Collection в SputnikMusic Charts
 Complete Music Video Collection в SputnikMusic Charts All Genres
 Complete Music Video Collection в ARIA Top 40 DVD
 Complete Music Video Collection в Top 20 DVD/Video
 Complete Music Video Collection в Fimi 
 Complete Music Video Collection в Top 10 Music DVD's 
 Complete Music Video Collection в Billboard Top Music Videos

Музикални албуми от 2005 година